Zkratka PCO má několik významů:

 Pult centralizované ochrany
 Syndrom polycystických ovarií
 Proffesional Congress Organizer-specializovaný touroperátor